

Patronyme 

 Auguste Lepoutre (1825-1903), homme politique français ;
 Emmanuelle Lepoutre (née en 1969), actrice française ;
 Pierre-François Lepoutre (1735-1801), homme politique français.

Toponyme 

 Hôtel Auguste-Lepoutre, hôtel particulier situé à Roubaix.

Patronyme français